I World Group II Play-offs 2009 sono il terzo livello di competizione della Fed Cup 2009.
Le 4 squadre sconfitte nel World Group II (Belgio, Svizzera, Giappone ed Israele) disputano i play-off contro le 4 squadre qualificate dai rispettivi gruppi zonali (Estonia e Polonia per la zona Euro-africana, Australia per la zona Asia/Oceania, Canada per le Americhe). Le vincitrici saranno incluse nel World Group II della prossima edizione, le sconfitte vengono retrocesse nei gruppi zonali.

Belgio vs. Canada

Estonia vs. Israele

Polonia vs. Giappone

Australia vs. Svizzera

Collegamenti esterni

Fed Cup 2009